"Peschiera" pode ser:
 Peschiera, gênero botânico
 Peschiera del Garda, comuna italiana do Vêneto
 Peschiera Borromeo, comuna italiana da Lombardia
 André de Peschiera, beato

Desambiguações de topônimos